Kawhia steht für:

 Kawhia Harbour, Bucht in Neuseeland
 Kawhia (Neuseeland), Dorf in Neuseeland